

Botanica 
 Collinsia – genere di piante della famiglia Plantaginaceae

Zoologia 
 Collinsia – genere di ragni della famiglia Linyphiidae